Il campionato europeo di pallavolo maschile Under-22 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee, riservata a giocatori con un'età inferiore ai 22 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni